Адам из Дамерхэма, или Домерхэма (, или Adam of Domerham, ; до  — после , возможно ) — английский хронист, монах-бенедиктинец из аббатства в Гластонбери, автор «Истории деяний Гластонбери».

Биография 
Уроженец деревни  в Уилтшире (ныне Гэмпшир), принадлежавшей аббатству Гластонбери.

Некоторые высказывания в его историческом сочинении позволяют предполагать, что постриг в Гластонбери он принял при аббате Майкле из Эймсбери (1235—1252), когда обитель переживала нелёгкие времена, потеряв немало владений после подчинения её  епископом Бата и Уэльса .

После увольнения в 1255 году аббата Роджера Форда епископом Батским , Адаму, ставшему к этому времени келарем, вместе с четырьмя другими монахами поручено было избрать на должность настоятеля «компромиссную» фигуру, которой стал Роберт Петертон. Однако Роджер был восстановлен в своей должности папой, и Роберт стал аббатом лишь после него, оставаясь им вплоть до своей смерти в 1274 году, когда его сменил Джон Тонтон.

К этому времени Адам занимал ответственную должность эконома, проявив недюжинную энергию в деле защиты имущества обители от притязаний епархии Бата и Уэльса. Умер в обители Гластонбери после 1291 года.

Сочинения 
Автор «Истории деяний Гластонбери» (), являющейся продолжением хроники Уильяма Мальмсберийского «Древности Гластонбери» () с 1126 года, когда настоятелем обители стал Генрих Блуаский, впоследствии епископ Винчестерский, и доводящей изложение событий до смерти в 1291 году аббата Джона Тонтона.

В предисловии Адам сообщает, что главной целью его сочинения является побудить читателей к защите привилегий и благосостояния Гластонберийской обители, а также повысить в их глазах престиж католической церкви. Значительную часть текста его хроники занимают папские буллы, хартии и др. документы. Адам подробно описывает церковные и монастырские дела, уделяя значительное внимание борьбе Гластонберийского аббатства с , и гораздо меньшее — событиям в остальном королевстве.

Помимо описаний церковных интриг и судебных тяжб, большой интерес представляет его сообщение о визите короля Эдуарда I с супругой и архиепископом Кентерберийским Робертом Килуордби в Гластонбери в апреле 1278 года, когда там открыта была найденная ещё в 1191 году гробница короля Артура и королевы Гвиневеры и торжественно обретены их мощи, а также рассказ о восстановлении древней часовни Св. Бригитты Ирландской на острове Бекери.

Иногда утверждается, что Адам доводит изложение событий в своей хронике до 1290 года, когда якобы умер аббат Джон Тонтон, однако он описывает в ней похороны королевы Элеоноры Кастильской 27 декабря 1290 года, а также рассказывает о приглашении аббата Джона Тонтона на похороны матери короля Элеоноры Прованской, состоявшиеся 26 июня 1291 года в Эймсбери.

Хроника Адама из Дамерхэма, сохранившаяся в единственной рукописи, возможно, авторской копии, в собрании Тринити-колледжа в Кембридже, была опубликована в 1727 году в двух томах в Оксфорде историком и антикварием .

Примечания

Библиография 
 Даннинг Роберт Уильям. Артур — король Запада / Пер. с англ. А. Ю. Смирнова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 320 c.: ил. — (След в истории). — ISBN 5-222-00081-8.
 William Hunt. Adam of Domerham  // Dictionary of National Biography. — Volume 1. — London: Smith, Elder & Co, 1885. — pp. 77-78.
 Twomey Michael. Adam of Domerham  // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Умершие в 1290-е годы
Хронисты Англии
Хронисты XIII века
Латинские писатели Средневековья
Писатели артурианы
Писатели XIII века
Бенедиктинцы Англии
Похороненные в Англии